Ку́стова — женская форма фамилии , а также топоним:

 Носительницы фамилии 
 Кустова, Галина Ивановна (род. 1960) — российский лингвист.
 Кустова, Дарья Андреевна (род. 1986) — белорусская теннисистка.
 Кустова, Ольга Викторовна (1949—2013) — российский филолог и переводчик, педагог. Топоним 
 Кустова — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Кустова — деревня в Осинском районе Пермского края.